Кунстхаус в Цюрихе () — один из наиболее крупных художественных музеев Швейцарии. Расположен в Цюрихе по адресу Хаймплац 1 ().

Музей открылся в здании, построенном по проекту Карла Мозера и Роберта Курьела, в 1910 г. В его собрание входят преимущественно произведения швейцарского искусства начиная от Средних веков и до XX в. На регулярной основе в музее проводятся сменные выставки высокого уровня.

В Кунстхаусе собраны значительные коллекции работ Эдварда Мунка (12 картин) и Альберто Джакометти. Швейцарские художники представлены Иоганном Генрихом Фюсли, Фердинандом Ходлером, а также Пипилотти Рист и Петером Фишли.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Художественные музеи Швейцарии
Музеи Цюриха